La ligne 57 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Courcelles entre  et .

Histoire 
 : terminus reporté de Charleroi Sud à Mont-sur-Marchienne Point du Jour par l'itinéraire de la ligne 54/55.

 :  terminus reporté de Mont-sur-Marchienne Point du Jour à Charleroi Sud.

 : terminus reporté de Charleroi Sud  à Charleroi Prison.

 : suppression de l'indice 58, service sous l'indice 57 dans les deux sens.

 : déviation par la section Sud - Villette du métro léger, terminus reporté de la Prison à Charleroi Sud.

 : prolongement de Courcelles Trieu à Souvret Forrières.

 : suppression.

 : remise en service entre Charleroi Sud et Courcelles Trieu.

 : déviation par la section Villette - Piges du métro léger.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut